

Aziende 
 Mercier – azienda produttrice di champagne a Épernay (Francia) nata nel 1858

Geografia 
Mercier – comune della provincia del Québec, Canada

Persone 
Albert Mercier – calciatore francese
Antoine Mercier – schermidore francese
Arnauld Mercier – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
Auguste Mercier  generale e politico francese
Daniel Mercier – calciatore francese
Désiré-Joseph Mercier – cardinale e filosofo belga
Émile Mercier – arciere francese
François Mercier – calciatore francese
Gaston Mercier – canottiere francese
Jason Mercier – giocatore di poker statunitense
Joël Mercier – arcivescovo cattolico francese
Juan Mercier – calciatore argentino
Louis-Sébastien Mercier – scrittore e drammaturgo francese
Ludovic Mercier – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 francese
Mathieu Mercier – regista francese
Michèle Mercier – attrice francese
Pascal Mercier – scrittore e filosofo svizzero
Robert Mercier – calciatore francese
Yohann Mercier – calciatore francese